Płatek est un nom de famille d'origine polonaise 
 Charles Platek, joueur de rugby
 Felka Platek, artiste 
 Richard Platek, Théorie des ensembles de Kripke-Platek
 Robert Platek, Spezia Calcio propriétaire
Patronyme polonais
Homonymie de patronyme